Francisco Ramírez (1786–1821) – argentyński generał i gubernator, przywódca Republiki Entre Ríos
 Paco Ramírez, właśc. Francisco Javier Ramírez Gámez (ur. 1965) – meksykański piłkarz i trener
 Kiko Ramírez, właśc. Francisco Ramírez González (ur. 1970) – hiszpański piłkarz i trener